Konstantinos Papageorgiou (griechisch Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου; * 26. März 1979) ist ein griechischer Tischtennisspieler. Er wurde 2013 mit der Mannschaft Vize-Europameister. Bisher (2020) nahm er an 7 Europameisterschaften und 17 Weltmeisterschaften teil.

Aufsehen erregte er bei der Weltmeisterschaft 2003, als er in der ersten Runde den damaligen Weltmeister Jan-Ove Waldner besiegte. Von 2001 bis 2003 spielte er beim deutschen Verein WTTF Ramstein in der 2. Bundesliga.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Griechenland)
Teilnehmer an den Europaspielen (Griechenland)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Grieche
Geboren 1979
Mann